Гольденвейзер — еврейская фамилия:

 
 
 Гольденвейзер, Анна Алексеевна (урождённая Софиано; 1881—1929) — российский музыкальный педагог, пианистка, тётя А. Д. Сахарова.
 Гольденвейзер, Борис Соломонович (1839—1916) — российский адвокат, публицист, отец А. Б. Гольденвейзера.
 Гольденвейзер, Владимир Соломонович (1853—1919) — российский инженер путей сообщения, брат Б. С. Гольденвейзера.
 Гольденвейзер, Лев Владимирович (1883—1959) — российский режиссёр, сценарист, литератор, сын В. C. Гольденвейзера.
 Гольденвейзер, Мария Борисовна (1873—1940) — российская пианистка, дочь Б. С. Гольденвейзера, жена литературоведа Михаила Гершензона.
 Гольденвейзер, Моисей Соломонович (1837/1838—1921) — российский юрист и библиофил, брат А. С. Гольденвейзера, В. С. Гольденвейзера и Б. С. Гольденвейзера.
 Гольденвейзер, Николай Моисеевич (? — не ранее 1965) — российский юрист, публицист, общественный деятель русской эмиграции, сын М. С. Гольденвейзера.
 Гольденвейзер, Эммануил Александрович (1883—1953) — американский экономист, сын А. С. Гольденвейзера.
 Гольденвейзер, Яков Соломонович (1862 — после 1931) — русский юрист-цивилист, брат А. С. Гольденвейзера, В. С. Гольденвейзера и Б. С. Гольденвейзера.

Примечания